Dow Chemical, een van de grootste chemiebedrijven
 Dow Chemical (Terneuzen), een van de productielocaties
 Herbert Henry Dow, de oprichter
 Charles Dow (1851-1902), medeoprichter van Dow Jones & Company
 United States Department of War, afgekort DOW
 Dow (Californië), in de Verenigde Staten
 Dow (Kentucky), in de Verenigde Staten
 Dow Village (Californië), in Trinidad en Tobago
 Dow Village (South Oropouche), in Trinidad en Tobago